Лос Суарез има више значења:

 Лос Суарез (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Суарез (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику